Le qualificazioni del singolare del Nordea Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto, a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Fabio Fognini (ultimo turno, lucky loser)
  Jaume Munar (ultimo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (qualificato)
  Federico Delbonis (qualificato)

  Henri Laaksonen (primo turno) 
  Facundo Bagnis (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (qualificato) 
  Daniel Elahi Galán (ultimo turno)

Qualificati 

  Marc-Andrea Hüsler
  Pedro Sousa

  Tomás Martín Etcheverry 
  Federico Delbonis

Lucky loser 

  Fabio Fognini

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone qualificazioni

Nordea Open 2022